Суперкубок Италии по футболу 2011 года () — 24-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 6 августа 2011 года на стадионе «Национальный» в Пекине. В нём сошлись победитель Серии А сезона 2010/11 «Милан» и обладатель Кубка Италии сезона 2010/11 «Интер».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2010/2011
 Кубок Италии по футболу 2010/2011
 Суперкубок Италии по футболу
 Миланское дерби

2011
Суперкубок Италии 2011
Суперкубок Италии
Август 2011 года
События 6 августа
Спортивные соревнования в Пекине
Спорт в Китае в 2011 году